Nederlandse achternamen:
Ad Schouten (doorverwijspagina)
Alet Schouten
Anja Schouten (1968), burgemeester van Alkmaar (2021-..)
Bart Schouten
Bea Schouten
Carola Schouten
Dick Schouten
Dirk Schouten
Evertje Schouten
Gerrit Schouten
Henk Schouten
Hennie Schouten
Hermanus Petrus Schouten
Irene Schouten
Jaap Schouten (doorverwijspagina)
Jan Arnoldus Schouten
Jan Schouten (doorverwijspagina)
Johanna Schouten-Elsenhout
Johannes Schouten
Joost Schouten
Kees Schouten
Leendert Schouten
Maarten Schouten
Maasbert Schouten
Matthijs Schouten
Nico Schouten
Paul Schouten
Rob Schouten
Tes Schouten
Tineke Schouten
Willem Cornelisz Schouten
Wouter Schouten

Geografische namen:
Schouteneilanden
Floris Schouten Vrouwenpolder

Zie ook 
 Schout (doorverwijspagina)
 Schoute

Nederlandse of Vlaamse achternaam